Le qualificazioni del singolare  dell'Aircel Chennai Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

 Gō Soeda (ultimo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (qualificato)
 Conor Niland (primo turno)
 Konstantin Kravčuk (ultimo turno)

 
<li>  Milos Raonic (ultimo turno)
<li>  Aleksandr Kudrjavcev (qualificato)
<li>  Ivo Minář (secondo turno)
<li>  Yūichi Sugita (qualificato)

Qualificati
  David Goffin
  Édouard Roger-Vasselin
  Aleksandr Kudrjavcev
  Yūichi Sugita

Tabellone

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note

Voci correlate
 Aircel Chennai Open 2011 - Singolare

Aircel Chennai Open 2011
ATP World Tour 2011